Зеница може да буде:
 Зеница, отвор у дужици ока
 Град Зеница, јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини
 Зеница (град), насељено мјесто у Босни и Херцеговини у Граду Зеници
 Зеница (Пљевља), насеље у Црној Гори у општини Пљевља
 Зеница (филм), југословенски филм из 1957. године